Municipio de Mayfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mayfield (condado de Yankton, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Yankton.
 Municipio de Mayfield (condado de DeKalb, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Mayfield (condado de Grand Traverse, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Grand Traverse.
 Municipio de Mayfield (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.
 Municipio de Mayfield (condado de Pennington, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de Mayfield (condado de Hall, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Hall.